BGT este un acronim de trei litere, care se poate referi la

 BGT - codul IATA al Aeroportului Bagdad din orășelul Bagdad, statul Arizona, 
 BGT — Britain's Got Talent, emisiune de televiziune din Regatul Unit dedicată descoperirii de noi talente
 Diehl BGT Defence, producător german de misile militare
 BGT — Bonny Gas Transport, companie de transport deținută de Nigeria LNG

Acronime de trei litere